Jeff Fisher ou Jeffrey Fisher peut sésigner :
 Jeffrey Fisher, compositeur canadien ;
 Jeff Fisher, joueur et entraîneur américain de football américain ;
 Jeff Fisher, réalisateur américain.